Андрей Славов Тошев е български учен – ботаник, академик на БАН, дипломат и политик, министър-председател на България в 53-тото правителство (1935).

Биография 
Роден е на 16 април 1867 година в Ески Заара в семейството на бореца за българска църковна независимост Славе Тошев и Анастасия Андреева Ходжева (1847-1919) от село Магарево, Битолско. Основно образование получава в родния си град. Учи в Одрин, завършва естествени науки в Женевския и в Брюкселския свободен университет (1891). Женен е за Екатерина Божкова от Велес, една от първите девойки, завършили Солунската българска девическа гимназия (випуск II, 1888 година). 

Прекъсва следването си и става е учител в Солунската българска мъжка гимназия през 1888 – 1890 г. По това време прави няколко екскурзии из околностите на Солун, Дойран, Гевгели, Велес, Кукуш, Крушово, Сяр и други с цел събиране на растения и записване на народните им имена. През 1891 – 1893 г. учителства в Стара Загора и във Варна. Продължава със събирането на растения, благодарение на които публикува статиите „Принос за изучаване на флората на България“ (1894, в съавторство с Вилдеман, на френски език) и „Материали за флората на България“ (1895). След това е учител в Пловдив, а в продължение на 7 години – във Военното училище в София. Използва летните ваканции, за да провежда ботанически експедиции в Родопите, Рила, Средна гора. В 1894 година публикува първият си научен труд свързан с ботаниката „Материали по флората на Солунско“. В него описва около 1240 растения с техните народни имена и находищата им. През 1898 година е избран за дописен член на Българското книжовно дружество, за заслугите си в областта на ботаниката и природознанието. От 1900 година е действителен член на БКД. Избран е за секретар на Природо-медицинския клон на БКД (1901 – 1903) и за председател (1929 – 1930).

От 1903 до 1905 година е български търговски агент в Битоля. Последователно е български дипломатически агент в Черна гора (1906 – 1907), дипломатически представител в Гърция (1908), пълномощен министър в Сърбия (1908 – 1913), дипломатически представител в Османската империя (1913 – 1914), Швейцария (1915 – 1916), Австро-Унгария (1917 – 1918) и Австрия (1918 – 1920).

След 1919 г. се отдава на публицистика. От април до ноември 1935 г. е министър-председател.

Умира на 10 януари 1944 г. в София.

Автор е на „Поглед върху икономическото развитие на Сърбия“ (1911), „Балканските войни“ (два тома, 1929 и 1931), „Сръбско-българската разпра“ (1932).

Библиография 

Автор е на 25 научни и научнопопулярни статии, учебници и ръководства.
 „Ранни спомени 1873 – 1879“ (1890)
 „Материали по флората на Солунско“ (1894)
 „Принос за изучаване на флората на България“ (1894)
 „Материали за флората на България“ (1895)
 „Ръководство за риторика и красноречие“ (1901)
 „Материали по флората на Вършец и околностите“ (1901)
 „Материали по флората на Родопите“ (1901)
 „Югозападна България във флористично отношение“ (1902)
 „Върху растителността в Средна гора“ (1903)
 „Поглед върху икономическото положение на Сърбия“ (1911)
 „Балкански войни“ (в 2 тома; 1929, 1931)
 „Бегли спомени“ (1931)
 „Полша в културно отношение“ (1931)
 „Сръбско-българската разпра“ (1932)
 „Малкото съглашение и неговият реорганизационен пакт“ (1933)
 „Страници из миналото на сръбско-българските отношения“ (1941)
 „Бегли спомени за Македония“ (1941)
 „Из Беломорието и Македония“ (1942)
 „България и нейните съседи“ (1943)

Източници

Външни препратки 
 „Речта на Симеон Радев за Андрей Тошев“, публикувано в сп. „Литературен глас“, год. XIV, бр. 554, София, 6 май 1942 година
 „Сръбско-българската разпря“ (1932)
 Едно непознато слово на Симеон Радев за Андрей Тошев

Родословие

Бележки 

Академици на БАН
Български политици (1918 – 1945)
Министър-председатели на България
Посланици на България в Австрия
Посланици на България в Австро-Унгария
Посланици на България в Швейцария
Посланици на България в Османската империя
Посланици на България в Сърбия
Посланици на България в Гърция
Посланици на България в Черна гора
Консули на България
Консули в Битоля
Учители в Солунската българска мъжка гимназия
Учители в Солунската българска девическа гимназия
Родени в Стара Загора
Починали в София
Търговски представители на България
Възпитаници на Женевския университет
Български ботаници
По произход от Магарево